Иосиф Михайлович (Моисеевич) Маневич (,  — ) — советский кинодраматург, киновед, редактор, педагог.

Биография 
Родился 22 сентября 1907 года в Казани. Учился с перерывами в шести школах: в царицынской гимназии цесаревича Алексея, в женской гимназии Стеценко, преобразованной в трудовую школу, в севастопольской гимназии (при Врангеле), в севастопольской школе первой и второй ступени им. Луначарского, в школе № 1 им. Зиновьева в Пятигорске и в школе им. Ленина в Кисловодске.

В 1930 году окончил литературный факультет Московского университета. Работал в центральной печати – в газете «Пролетарий», в «Рабочей газете», был литературным секретарем журнала «Экран», репортером газеты «Вечерняя Москва», радиогазеты «Пролетарий», заведующим информационно-массовым отделом и спецкором журнала «Техническая пропаганда» под редакцией Николая Бухарина. В 1936 году окончил аспирантуру Высшего института кинематографии. 17 лет работал в Главном управлении кинофотопромышленности, Комитете по делам кинематографии при Совнаркоме СССР, в министерстве кинематографии СССР – редактором, старшим редактором, главным редактором.

13 октября 1941 года был назначен уполномоченным Комитета по делам кинематографии на Кавказе. Наблюдал за работой Тбилисской, Ереванской и Бакинской киностудий, организовывал группы кинооператоров для съемок на Закавказском фронте. 

В мае 1945 года в составе трофейной бригады Комитета по делам кинематографии под руководством заместителя председателя комитета Михаила Хрипунова вылетел в Берлин. В его задачу входил вывоз фильмов из собрания рейхсфильмархива.

С осени 1954 года работал главным редактором сценарного отдела киностудии «Мосфильм».

С 1944 года преподавал во Всесоюзном государственном институте кинематографии. Долгие годы руководил мастерской на сценарном отделении института. Среди его учеников Василий Соловьёв, Геннадий Шпаликов, Валерий Приемыхов, Эдуард Тополь и многие другие. Его ученик сценарист Александр Анненский писал о нём:
 Фамилия мастера, руководителя творческой мастерской, и после окончания института на многие годы оставалась частью твоих рекомендаций, и ответ на стандартный вопрос на студиях – «А вы у кого заканчивали?» – мог в равной степени сослужить как добрую, так и не слишком, службу. На тебя как бы переносилась частица заслуг и авторитета учителя или что, правда, было редким исключением, их отсутствие. В этом смысле фамилия Иосифа Маневича всегда воспринималась весьма уважительно среди профессионалов, и то обстоятельство, что именно этот человек когда-то выбрал тебя из многих, возился с тобою несколько лет и дал возможность получить диплом кинодраматурга, ценилось высоко.

В 1960—1967 годах читал курс лекций по кинодраматургии на Высших курсах сценаристов и режиссёров.

В 1972 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора искусствоведения на тему «Кино и литература».

Профессор. Член Союза кинематографистов СССР.

Выступал в печати с 1928 года. Автор ряда книг и многих статей по вопросам киноискусства.

В 2006 году была опубликована незаконченная рукопись его воспоминаний «За экраном». События и герои нескольких десятилетий истории советского кинематографа легли в основу повествования, свободного от обусловленных временем цензурных исключений и правок.

Семья 
 Жена — Вероника Африкановна Ткачева-Маневич (урожденная Бехтерева, 1914—1994), по профессии зоотехник, работала ассистентом кинорежиссера.
 Дочь — Галина Иосифовна Маневич (род. 1939), киновед.
 Дочь — Елена Иосифовна Маневич, художник по костюмам.

Фильмография

Сценарист 
  — Приёмщик катастроф (новелла в Боевом киносборнике № 7, совместно с Д. Ереминым)
  — Педагогическая поэма ( совместно с А. Маслюковым, по одноимённому роману А. Макаренко) 
  — Флаги на башнях (по одноимённому роману А. Макаренко)
  — Слепой музыкант (по одноименной повести В. Короленко)
  — Большие и маленькие
  — Гиперболоид инженера Гарина (по одноимённому роману А. Толстого)

Библиография 
 О фильме «Великое зарево». — Москва: Госкиноиздат, 1938 (Тип. Профиздата). — 32 с.
 Народный артист СССР Михаил Чиаурели / И. Маневич. — [Москва]: Госкиноиздат, 1950 (тип. «Искра революции»). — 183 с.
 «Мусоргский»: О фильме и его создателях. — Москва: Госкиноиздат, 1951. — 39 с.
 Народный артист СССР Михаил Чиаурели. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Госкиноиздат, 1953. — 200 с.
 Сценарий и фильм / Канд. искусствоведения доц И. М. Маневич; Всесоюз. гос. ин-т кинематографии. Науч.-исслед. кабинет. Кафедра драматургии кино. — Москва: [б. и.], 1959. — 34 с.
 Повествовательные жанры в кинодраматургии / Всесоюз. гос. ин-т кинематографии. Науч.-исслед. кабинет. Кафедра драматургии кино. — Москва: [б. и.], 1965. — 47 с.
 Кино и литература. — Москва: Искусство, 1966. — 240 с.
 О доблести, о славе, о любви: (Поручик Каховский): Драма из времен декабристов / И. М. Маневич, Г. Ф. Шпаликов; Отв. ред. Б. Емельянов. — Москва: ВУОАП, 1967. — 85 л.
 О роли слова в кинообразности: [Учеб. пособие] / Всесоюз. гос. ин-т кинематографии. Науч.-исслед. кабинет. Кафедра драматургии кино. — Москва: [б. и.], 1967. — 72 с.
 Лейтенант Шмидт: Документальная драма в 2 ч. / Д. Самойлов, В. Комиссаржевский, И. Маневич; Стихи Бориса Пастернака; Отв. ред. Е. Якушкина. — Москва: ВУОАП, 1968. — 84 л.
 Кино и литература: диссертация ... доктора искусствоведения: 17.00.00. – Москва, 1968. – 577 с.
 Кино и литература: Автореферат дис. на соискание ученой степени доктора искусствоведения / Всесоюз. гос. ин-т кинематографистов. Кафедра драматургии кино. — Москва: [б. и.], 1969. — 34 с.
 Сквозь магический кристалл... О роли сценария в фильме / Иосиф Маневич; Союз кинематографистов СССР. Бюро пропаганды сов. искусства. — Москва: Бюро пропаганды сов. киноискусства, 1977. — 86 с. 
 За экраном. – Москва: Новое издательство, 2006. – 184 с. ISBN 5-98379-072-2.

Примечания 

Сценаристы СССР
Преподаватели ВГИК
Персоналии:Мосфильм
Выпускники литературного факультета МГУ
Члены Союза кинематографистов СССР
Преподаватели Высших курсов сценаристов и режиссёров